

Села:
 Лози — Луганська область, Антрацитівський район, Кошарська сільська рада
 Лози — Полтавська область, Лубенський район, Вишнева сільська рада
 Лози — Тернопільська область, Кременецький район, Лозівська сільська рада

Залізниця:
 Лози — пасажирський зупинний пункт Миронівського напрямку Київської дирекції Південно-Західної залізниці

Село:
 Лози — , Барановицький район
 Лози — , Берестейський район, Мухавецька сільська рада

Населені пункти та їхні частини
 Лози — село в гміні Жагань Жаганського повіту Любуського воєводства
 Лози — село в гміні Папротня Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Лози — село в гміні Плоскіня Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Лози — частина села Молодятиче в гміні Тшещани Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Лози — частина села Ґлухув у гміні Ланьцут Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки